Чемпионат Узбекистана по футболу 1999 — 8-й чемпионат Узбекистана среди профессиональных клубов высшей лиги. Проводился в 2 круга (по одному матчу дома и на выезде) с 18 марта по 6 ноября 1999 года.

Турнирная таблица 

 Клуб "Динамо" (Самарканд) сменил название на ФК "Самарканд"

Результаты матчей

Бомбардиры

См.также 
 Кубок Узбекистана по футболу 1999/2000
 Первая лига Узбекистана по футболу 1999
 Вторая лига Узбекистана по футболу 1999

Ссылки 
 

1999
Спорт в Узбекистане в 1999 году